Калинин —хутор в Тюльганском районе Оренбургской области в составе Тугустемирского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 18 километров по прямой на север-северо-запад от районного центра поселка  Тюльган.

Население
Население составляло 145 человека в 2002 году (русские 57%),  100 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Тюльганского района